Polski Program Liberalny
 Polska Partia Ludowa
 Pakistańska Partia Ludowa
 pay per lead
 Private Pilot Licence – licencja pilota turystycznego (tłumaczona czasami bezpośrednio z angielskiego na Licencja Pilota Prywatnego. W polskich przepisach stosuje się zwrot: pilot turystyczny)
może dotyczyć także:
 pułków piechoty liniowej Królestwa Kongresowego
 pułków piechoty Legionów Polskich 1914-1918